Bąk steht für:
 Bąk, früher Bonk oder Bonken, heute Ortschaft der Gmina Stara Kiszewa, Polen

Personen:
 Agnieszka Dziemianowicz-Bąk (* 1984), polnische Politikerin
 Arkadiusz Bąk (* 1974) polnischer Fußballspieler
 Bożena Bąk (* 1966), polnische Badmintonspielerin
 Dariusz Bąk (* 1958), polnischer Politiker
 Jacek Bąk (* 1973), polnischer Fußballspieler
 Justyna Bąk (* 1974), polnische Langstrecken-, Hindernis- und Mittelstreckenläuferin
 Krystian Bąk (* 1956), polnischer Hockeyspieler
 Krzysztof Marek Bąk (* 1977), polnischer Künstler
 Tomasz Bąk (* 1991), polnischer Dichter
 Wojciech Bąk (1907–1961), polnischer Dichter, Schriftsteller und Publizist

Siehe auch:
 Bak
 Bank (Begriffsklärung)